Ранчо лос Оливос има више значења:

 Ранчо лос Оливос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо лос Оливос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику